

Pessoas 
 Jeremy Sumpter

Localidades 
 Sumpter (Oregon)

Desambiguação